Im Folgenden werden Flüsse des Knüll und der unmittelbar angrenzenden Höhenzüge, im Uhrzeigersinn geordnet, beginnend an der Südseite der Schwalm-Fulda-Wasserscheide,  aufgeführt.

Zur besseren Übersicht bzw. zur Sortierung flussabwärts sind, je nach Flusssystem, nach den Ziffern des jeweiligen Hauptflusses Bindestriche in die DGKZ-Ziffern eingefügt.

Verlinkte Naturräume liegen außerhalb des Knüll im engeren Sinne, kursiv geschriebene außerhalb des Knüll im erweiterten Sinne; kursive Einzugsgebiete und Abflüsse beinhalten nur einen Teil des tatsächlichen Wertes (betrifft nur die Jossa).

Einzelnachweise 

Knull
!Knull